Sakai – miasto japońskie w prefekturze Ōsaka.
 Sakai – miasto japońskie w prefekturze Fukui.
 Sakai – jeden z japońskich rodów.
 Prowincja Sakai – historyczna prowincja w Japonii.
 Izumi Sakai – japońska piosenkarka J-popowa i autorka tekstów.
 Sakai Project – jest to otwarte oprogramowanie, które tworzone jest i utrzymywane przez społeczność